«The World Is Mine» — сингл французского диджея Давида Гетты из его второго студийного альбома Guetta Blaster. Выпущен в 2004 году во Франции. Спустя три года, в 2007 году издан в США одновременно с песней «Love Don't Let Me Go». Содержит семпл песни 1982 года «Someone Somewhere in Summertime» группы Simple Minds.

Главную роль в видеоклипе исполнил Самюэль Теллам.

Трек-лист

Позиции в чартах

Примечания 

Песни Давида Гетта